Кубок мира по марафону 2001 года прошёл 3 (мужчины) и 12 августа (женщины) в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике в Эдмонтоне (Канада). Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин и женщин. Медали в индивидуальном первенстве вручались в рамках чемпионата мира.

В общей сложности на старт в составе команд вышли 95 бегунов из 14 стран мира (53 мужчины и 42 женщины). Каждая страна могла выставить до 5 человек в каждый из двух забегов. Победители определялись по сумме результатов 3 лучших участников.

Мужской забег был частью церемонии открытия чемпионата мира по лёгкой атлетике. Даже несмотря на поздний старт (18:45 по местному времени), температура воздуха оставалась высокой (+28 градусов). Эфиоп Гезахегне Абера в финишном спринте на стадионе выиграл золото, опередив Саймона Бивотта из Кении на одну секунду. Вместе с партнерами по сборной Эфиопии он победил и в командном зачёте.

Лидия Шимон выиграла золотую медаль после двух подиумов на предыдущих чемпионатах мира. В четвёртый раз её выступление позволило сборной Румынии оказаться в числе призёров Кубка мира (на третьем месте). Третью победу подряд в командном первенстве одержали представительницы Японии.

Расписание 

Время местное (UTC−6)

Командное первенство

Мужчины 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 
 

Кубки мира по марафону
Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2001